Пасава́н-ла-Роше́р () — коммуна во Франции, находится в регионе Франш-Конте. Департамент — Верхняя Сона. Входит в состав кантона Жюсе. Округ коммуны — Везуль.

Код INSEE коммуны — 70404.

География 
Коммуна расположена приблизительно в 290 км к востоку от Парижа, в 85 км севернее Безансона, в 40 км к северу от Везуля.

Население 
Население коммуны на 2010 год составляло 659 человек.

Экономика 
В 2010 году среди 396 человек трудоспособного возраста (15—64 лет) 273 были экономически активными, 123 — неактивными (показатель активности — 68,9 %, в 1999 году было 68,3 %). Из 273 активных жителей работали 227 человек (135 мужчин и 92 женщины), безработных было 46 (15 мужчин и 31 женщина). Среди 123 неактивных 22 человека были учениками или студентами, 48 — пенсионерами, 53 были неактивными по другим причинам.

Фотогалерея

Примечания

Ссылки 

 
 

Коммуны департамента Верхняя Сона